Tollstads socken kan avse:
Västra Tollstads socken
 Östra Tollstads socken.